Thompsonville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Thompsonville (Connecticut)
Thompsonville (Illinois)
Thompsonville (Michigan)
Thompsonville (Pennsylvania)